Канг () — населённый пункт сельского типа на юго-западе центральной части Ботсваны, на территории округа Кгалагади.

Общая информация 
Деревня расположена в северо-восточной части округа, в пустыне Калахари. Через Канг проходит транскалахарское шоссе, соединяющее города Ганзи и Секома. Деревня является воротами в национальный парк Гемсбок и охотничий заповедник Сентрал-Калахари. Имеется небольшой аэропорт.

Население 
По данным на 2013 год население деревни составляет 4974 человека.

Динамика численности населения деревни по годам:

Примечания 

Населённые пункты Ботсваны